Azpiazu bzw. Azpiazú ist der Familienname folgender Personen:

Don Azpiazú (1893–1932), kubanischer Bandleader
Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina (* 1973), baskischer ETA-Terrorist

außerdem:
Villa Aspiazu, Ort im Municipio Yanacachi in der Provinz Sud Yungas im Departamento La Paz, Bolivien